dziedzina nauki – grupa dyscyplin naukowych

 Matematyka
 dziedzina – zbiór określoności relacji (zwykle dwuargumentowej)
 dziedzina – zbiór argumentów funkcji, w tym dziedzina naturalna, czyli największy (w sensie zawierania) podzbiór dziedziny, dla której wzór funkcji ma sens
 dziedzina – pierścień bez dzielników zera
 dziedzina całkowitości – dziedzina przemienna
 dziedzina waluacyjna – dziedzina (całkowitości), do której należy element jej ciała ułamków lub jego odwrotność
 dziedzina całkowicie domknięta – dziedzina (całkowitości), która jest równa swemu domknięciu całkowitemu w swoim ciele ułamków
 dziedzina z jednoznacznością rozkładu – dziedzina (całkowitości), w której każdy element rozkłada się na iloczyn elementów nierozkładalnych (tej samej długości, z dokładnością do stowarzyszenia)
 dziedzina Dedekinda – dziedzina (całkowitości), w której każdy nietrywialny ideał właściwy rozkłada się na iloczyn ideałów pierwszych
 dziedzina Prüfera – dziedzina (całkowitości), w której każdy nietrywialny ideał skończenie generowany jest odwracalny
 dziedzina ideałów głównych – dziedzina (całkowitości), w której każdy ideał jest główny
 dziedzina Euklidesa – dziedzina (całkowitości), w której możliwe jest stosowanie algorytmu Euklidesa
 dziedzina – zbiór elementów, dla których dana forma zdaniowa staje się zdaniem logicznym
 dziedzina – porządek częściowy, w której każdy zbiór skierowany ma supremum
 dziedzina Scotta – dziedzina algebraiczna o skończonej bazie

Zobacz też 

 domena, obszar
 przeciwdziedzina